Osage peut avoir plusieurs significations :
 
 les Osages sont un peuple amérindien des États-Unis ;
 l'osage est leur langue, de la famille des langues siouanes ;
 l’alphabet osage, écriture utilisée pour transcrire la langue osage.

Toponyme 

 Osage, ville située dans l’Iowa ;
 Osage, ville située en Oklahoma ;
 trois comtés américains portent ce nom, dans l'État du Kansas, celui du Missouri et celui de l'Oklahoma : voir la page d'homonymie

Hydronyme 
 Osage est le nom d'un affluent du Missouri, dans l'État du Missouri.
 La rivière Little Osage coule dans l'État du Kansas et l'État du Missouri aux États-Unis. Elle forme, au confluent avec la rivière Marais des Cygnes, la rivière Osage, dont elles sont les deux principaux affluents.

Aéronautique 
 TH-55 Osage, un hélicoptère militaire américain.

Homonymie d'hydronyme